От-Арылах () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 От-Арылах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°03' с. ш. 151°01' в. д..
 От-Арылах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°15' с. ш. 151°05' в. д..
 От-Арылах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 64°01' с. ш. 120°36' в. д..
 От-Арылах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°05' с. ш. 120°18' в. д..
 От-Арылах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°47' с. ш. 120°00' в. д..
 От-Арылах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°41' с. ш. 121°07' в. д..

Примечания

См. также